Farol — estrutura elevada para orientar navios durante a noite
Farol automotivo — tipo de luz automotiva
Semáforo — conhecido como "farol" em algumas regiões do Brasil
To the Lighthouse — romance de Virginia Woolf intitulado O Farol no Brasil
O Farol (minissérie) — produção brasileira de 1991
O Farol (filme) — de 2019, dirigido por Robert Eggers
O Farol (canção) — de Ivete Sangalo, lançada em 2015

Toponímia do Brasil 
Farol (Paraná) — município brasileiro
Ilha das Tartarugas — também conhecida como ilha do Farol no município de Matinhos, Paraná

Bairros
Farol (Belém)
Farol (Maceió)

TV Farol — de Maceió, Brasil
Navio-farol — navio que serve de farol marítimo

Desambiguações de topônimos